Sankara ist:

Name folgender Personen:

 Bénéwendé Stanislas Sankara (* 1959), Politiker aus Burkina Faso, Parteipräsident der Union pour la renaissance/Mouvement sankariste
 Thomas Sankara (1949–1987), charismatischer, linksgerichteter Politiker und Präsident in Burkina Faso (vormals Obervolta)
 Robert Sankara (* 18. Februar 1985), Fußballspieler aus Burkina Faso

Außerdem:
 Sankara (Burkina Faso), Ortschaft in Burkina Faso

Siehe auch:
 Shankara (Begriffsklärung)